Austrian Open 2020, właśc. Generali Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Austrian Open rozgrywany w dniach 8–13 września 2020 roku w Kitzbühel na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 400 335 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Austrii
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19